Ferran III de Castella dit "el Sant" (Zamora, 1199 - Sevilla, 1252), rei de Castella (1217-52) i Lleó (1230-1252)
 Ferran III de Mèdici dit "el Gran Príncep" (Florència, Gran Ducat de Toscana, 1663 - 1713), príncep de Toscana de la dinastia dels Mèdici
 Ferran III de Mòdena (Viena, Sacre Imperi Romanogermànic 1754 - 1806), príncep imperial, pretendent del Ducat de Mòdena
 Ferran III de Nàpols dit "el Catòlic" (Sos, Regne d'Aragó, 1452 - Madrigalejo, Regne de Castella, 1516), rei de Nàpols
 Ferran III del Sacre Imperi Romanogermànic (Graz, 1608 - Viena, 1657), Emperador, arxiduc d'Àustria i rei d'Hongria i Bohèmia
 Ferran III de Sicília (Nàpols, Regne de Nàpols, 1751 - 1824), Rei de Nàpols i Sicília
 Ferran III de Toscana (Florència, 1773 - 1824), Gran duc de Toscana (1790 - 1824)